Jinghe peut désigner :

 Jinghe : district administratif de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Jinghe : une station de la ligne 1 du métro de Wuhan.

Homonymie de toponyme